Głogów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Głogów, gmina 
 Głogów, ville 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Głogów Małopolski, ville 

dans la voïvodie de Mazovie
 Głogów, village

Patronyme 
 Jean de Glogau (vers 1300-1377), médecin et membre du clergé
 Jean de Głogów (1445-1507), professeur de l'Université de Cracovie